Болек и Лёлек — название, которое может означать:

 Болек и Лёлек — польский чёрно-белый музыкальный фильм, романтическая комедия 1936 г.
 Болек и Лёлек — польский мультсериал 1962—1986 гг.